Алесса́ндро Алло́ри (;  — ) — итальянский (флорентийский) живописец, представитель маньеризма.

Биография 

Алессандро Аллори родился 31 мая 1535 года во Флоренции. 

Ученик своего дяди, Аньоло Бронзино, и потому нередко называвшийся Алессандро Бронзино, художник весьма даровитый, но подвергшийся сильному влиянию Микеланджело. Влияние маньеризма особенно заметно в его религиозных картинах, условных и жестких по рисунку и резких по колориту. Талант Аллори ярче выказывается в его прекрасных, старательно исполненных портретах.

Важнейшие из его произведений: «Крещение Господне», «Жертвоприношение Исаака», портреты Джулиано Медичи, Бьянки Капелло, самого художника (все пять в галерее Уффици, во Флоренции), портрет кардинала Фердинандо Медичи (в Палаццо Питти, там же), «Рождество Богородицы» (в церкви Сантиссима-Аннунциата, там же), «Христос у Марфы и Марии» (в Венском музее), «Вирсавия в купальне» и портрет молодого человека (в Эрмитаже), Венера и Купидон (Музей Фабра, Монпелье), Христос и Самарянка (Санта-Мария-Новелла). Среди соавторов был Джованни Мария Баттерли, а его учениками были Джованни Биззелли, Джованни Баттиста Ванни, Кристофоро дель Альтиссимо, Чезаре Дандини, Аурелио Ломи, Джон Мосье, Алессандро Пьерони и Монанни.

Алессандро Аллори умер 22 сентября 1607 года в родном городе.

Его сын Кристофано Аллори также стал художником.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники Италии XVII века
Художники Италии XVI века